Шульга́н-Таш — башкирський топонім, що позначає:
 Шульган-Таш — автохтонна назва Капової печери;
 Шульган-Таш — гірський масив на Південному Уралі;
 Шульган-Таш — біосферний заповідник.